Argentina
 Cerro Azul – comune della provincia di Misiones
 Brasile
 Cerro Azul – comune del Paraná
 Microregione di Cerro Azul – microregione del Paraná
 Cile
 Cerro Azul – stratovulcano della regione del Maule
 Costa Rica
 Cerro Azul – rione del distretto di San Sebastián
 Ecuador
 Cerro Azul – vulcano delle Isole Galápagos
 Messico
 Cerro Azul – comune di Veracruz
 Perù
 Distretto di Cerro Azul – distretto della provincia di Cañete